Антонио Росалес има више значења:

 Антонио Росалес, Ел Диспарате (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Антонио Росалес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Антонио Росалес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Антонио Росалес (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Антонио Росалес, Лас Анимас (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику